Ruta 27 o Carretera 27 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 27, en la Provincia de Buenos Aires, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 195.
 Ruta Provincial 27, en la Provincia de Catamarca, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 67.
 Ruta Provincial 27, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 27, en la Provincia de Salta, sobre parte de la traza de la antigua Ruta Nacional 59.
 Ruta Provincial 27, en la Provincia de Santa Cruz.

Chile 
 Ruta A-27, carretera regional ubicada en la Región de Arica y Parinacota.
 Ruta 27-CH, carretera internacional en la Región de Antofagasta.

Colombia 
 Ruta Nacional 27.

Costa Rica 
 Ruta Nacional 27.

Estados Unidos 
 Ruta 27.
 Ruta Estatal de Alabama 27.
 Ruta Estatal de California 27.
 Carretera de Nebraska 27.

Uruguay 
 Ruta 27.

Ruta 027